Пе́тер Мю́ллер (): Мюллер, Петер (1836—1922) — немецкий гинеколог.
 Мюллер, Петер (род. 1936) — венгерский писатель, драматург.
 
 Мюллер, Петер (род. 1957) — швейцарский горнолыжник, призёр Олимпийских игр.
 Мюллер, Петер (род. 1954) — американский конькобежец и тренер.
 Мюллер, Петер (род. 1955) — германский политик.
 Мюллер, Петер (более известен под фамилией Хортен; род. 1941) — австрийский певец и музыкант, телеведущий, композитор и писатель.

См. также 
 Ланге-Мюллер, Петер Эразм — датский композитор.
 Мюллер, Питер Лодевик ( (1842—1904) — нидерландский историк.
 Петер — фамилия